Regent i Danmark: Margrete 1. 1387-1412 og senere formelt Erik 7. af Pommern 1396-1439

Se også 1392 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
92
Artikler om enkelte år